sou, o salari, remuneració que obté algú per la seva feina 
 Sou (moneda), unitat de compte del sistema carolingi que corresponia a la vintena part de la lliura i que es dividia en 12 diners i 24 òbols o malles
 Sou (pastís), pastís de pasta de full típic de la cuina xinesa
 Sou barcelonès